Gordonville, une ville du comté de Lowndes en Alabama.
 Gordonville, un village du comté de Cap Girardeau, dans le Missouri.
 , une communauté du comté de Lancaster en Pennsylvanie.
 , une communauté du comté de Grayson au Texas.